Beuchler ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Beuchler (* 1971), deutscher Handballspieler und -trainer
 Klaus Beuchler (1926–1992), deutscher Schriftsteller
 Sven Beuchler (* 1975), deutscher Mathematiker